Tennis in the Land 2022, właśc. Tennis in the Land presented by motorola edge 2022 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 250 w sezonie 2022 z cyklu Tennis in the Land rozgrywany w dniach 21–27 sierpnia 2022 roku w Cleveland na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 251 750 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022 w tenisie ziemnym
2022
2022 w Stanach Zjednoczonych